Мама́нтов — русская дворянская фамилия. Известные носители:

 Мамантов, Валерий Николаевич (1849—1916) — сенатор, тайный советник
 Мамантов, Василий Ильич (1863—1928) — член Государственного совета, егермейстер
 Мамантов, Константин Константинович (1869−1920) — военачальник русской Императорской армии
 Мамантов, Николай Николаевич (1837—1918) — сенатор, действительный тайный советник